Hamburger SV var mestre i sæsonen 1. Fußball-Bundesliga 1982-83.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1982
Fodbold i 1983